
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une avenue ou une place du Nord :

Avenue du Nord à Erevan

Rue du Nord à Bruxelles
 Petite rue du Nord à Bruxelles
 Place du Nord à Bruxelles
 Place du Nord à Liège

Rue du Nord (Paris, ancienne) à Paris devenue boulevard de Magenta
 Rue du Nord (Paris) à Paris
 Place du Nord à Paris ancienne place disparue qui serait actuellement située au carrefour des rues de Maubeuge, de Dunkerque, Saint-Vincent-de-Paul et boulevard de Magenta
 Rue du Nord à Colmar
 Rue du Nord à Montpellier

Place du Nord à Rotterdam

Voir aussi 
 
 
 Rue de l'Ouest
 Rue du Midi

Nord